Wannous ist der Familienname folgender Personen:

 Dima Wannous (* 1982), syrische Schriftstellerin, politische Aktivistin und Übersetzerin für französische und arabische Literatur
 Saadallah Wannous (1941–1997), syrischer Dramatiker